Шидровка:

Реки

 Шидровка (приток Ваги)
 Шидровка (приток Ваеньги)
 Шидровка (приток Нондруса)
 Шидровка (приток Пукшеньги)
 Шидровка (приток Северной Двины)
 Шидровка (приток Усолки)
 Шидровка (приток Югны)
 Шидровка (приток Яманихи)